Слем-данк — вид кидка в баскетболі (а також стрітболі та слемболі), при якому гравець вистрибує вгору і однією або двома руками кидає м'яч крізь кільце зверху вниз.

 Данк Фішер (* 1927) — канадський хокеїст, що грав на позиції крайнього нападника.

 Бен Данк (* 1987) — австралійський професійний гравець у крикет.
 Герман фон дер Данк (1928—2018) — голландський історик; спеціалізувався на голландсько-німецьких відносинах.
 Кріс Данк (* 1958) — американський тенісист.
 Льюїс Данк (* 1991) — англійський футболіст, захисник клубу «Брайтон енд Гоув». Виступав, зокрема, за національну збірну Англії.
 Томас фон дер Данк (* 1961) — голландський історик культури, письменник і оглядач.

 Данк — місцевість зі статусом населеного пункту в регіоні Крайній Північний Квінсленд штату Квінсленд.
 Данк — острів в Кораловому морі біля узбережжя штату Квінсленд.